Axtorna kan syfta på:

 Slaget vid Axtorna – ett slag under nordiska sjuårskriget
 Axtorna by – en by i Köinge, Falkenbergs kommun

en:Köinge